María Pérez peut désigner :
 María Angélica Pérez, en religion María Crescencia Pérez (1897-1932), religieuse argentine, bienheureuse
 María Bruguera Pérez (1913-1992), militante féministe libertaire espagnole ;
 María Jesús Lampreave Pérez (1930-2016), actrice espagnole ;
 María Belén Pérez Maurice (1985-), escrimeuse argentine ;
 María Irigoyen Pérez (1952-), femme politique espagnole ;
 María Pérez García (1996-), athlète espagnole ;
 María Pérez (1989-), judokate portoricaine ;
 María de Pérez Almiroty (1883-1973), femme politique portoricaine.